Гнезди́ловка — село в Прохоровском районе Белгородской области, входит в состав Подолешенского сельского поселения.

История 
Своё название данное село получило не случайно. Гнездиловка по всему периметру окружена возвышенностями, образуя вокруг села «гнездо» — отсюда и название.

Гнездиловка — одно из сёл, державшее удар в Великую Отечественную войну. Старожилы села помнят как вчерашний день те события.

Из воспоминаний Тюфанова А. Е.: мне было 14 лет немцы вошли в деревню тихо, одаряя детей конфетами. В тот момент в деревне стояли партизаны. немцы прознали об этом и повесили всех на дубе (дуб растёт по сей день)

Неподалёку от села располагается место, именуемое жителями «шипы» — это болотистое место, где во время Великой Отечественной войны утонули два танка. Ствол орудия советского танка видно из топи, а он в свою очередь стоит на немецком.

Экономика

Достопримечательности 
У Гнездиловки и села Подольхи исток реки Северский Донец. В Гнездиловке имеется святой колодец, по преданию в нём произошло чудесное явление иконы Божьей Матери, у него каждый год совершает службу священник.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Прохоровского района